Palmbach ist ein geographischer Name:

 Palmbach, Stadtteil des kreisfreien Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Palmbach (Aar), rechter Zufluss der Aar (zur Lahn) bei Zollhaus, Ortsgemeinde Burgschwalbach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz mit Ursprung in Hessen 
 Palmbach (Hitzenauer Bach), rechter Zufluss des Hitzenauer Bachs (über ein Auen-Nebengewässer zum Inn) bei Hitzenau, Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Palmach